Mała Konstytucja z 1992
 Mała Konstytucja z 1947
 Mała Konstytucja z 1919
 Mała konstytucja (akt prawny)